Il singolare del torneo di tennis Queensland Open 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Conchita Martínez che ha battuto in finale Magdalena Maleeva 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Conchita Martínez (campionessa)
 Magdalena Maleeva (finale)
 Sabine Appelmans (secondo turno)
 Julie Halard-Decugis (terzo turno)
 Radka Zrubáková (terzo turno)
 Andrea Strnadová (secondo turno)
 Rachel McQuillan (quarti di finale)
 Manon Bollegraf (terzo turno)

 Rosalyn Nideffer (primo turno)
 Debbie Graham (primo turno)
 Florencia Labat (quarti di finale)
 Alexia Dechaume-Balleret (primo turno)
 Magdalena Maleeva (semifinali)
 Federica Bonsignori (primo turno)
 Karina Habšudová (primo turno)
 Nanne Dahlman (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Queensland Open 1993